Dziedzictwo – ogół wartości, w zależności od kontekstu: niemajątkowych lub także majątkowych, odziedziczonych po przodkach lub poprzednich pokoleniach.

Utwory literackie 
 cykl "Dziedzictwo" – seria 5 książek fantasy napisanych przez Christophera Paoliniego
 Dziedzictwo – czwarty tom powyższego cyklu
 Dziedzictwo – powieść Romana Dmowskiego
 Dziedzictwo – powieść Grahama Mastertona
 Dziedzictwo – powieść Zofii Kossak
 Dziedzictwo Heorotu – powieść Larry’ego Nivena, Jerry’ego Pournelle’a i 
 Star Wars: Dziedzictwo – cykl komiksowy

Inne 
 dziedzictwo kulturowe
 dziedzictwo archeologiczne
 dziedzictwo UNESCO – lista światowego dziedzictwa UNESCO
 Dziedzictwo – amerykański serial telewizyjny
 Dziedzictwo – turecki serial telewizyjny

Zobacz też 
 patrymonium
 scheda

Przypisy